Il doppio del torneo di tennis Armonk Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Kilderry e Peter Tramacchi che hanno battuto in finale Mike Bryan e Bob Bryan 2-6, 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Mike Bryan /  Bob Bryan (finale)
 Jocelyn Robichaud /  Jack Waite (primo turno)

 Paul Kilderry /  Peter Tramacchi (Campioni)
 Barry Cowan /  Kyle Spencer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Armonk Challenger 2000